Сокращение ITL — используется для обозначения следующих понятий:

Коды 
 Код итальянской лиры в стандарте ISO 4217
 Языковой код ISO 639-3 для ительменского языка

Аббревиатуры 
 Лаборатория Информационных технологий () Национального Института стандартов и технологий ()
 Iterative Template Library — библиотека компонентов, предназначенных для применения итеративных численных методов в манипуляциях с объектами линейной алгебры